18-й чемпионат Европы по софтболу среди женщин 2013 проводился в городе Прага (Чехия) с 7 по 13 июля 2013 года с участием 19 команд.

В Чехии и городе Прага женский чемпионат Европы проводился в 4-й раз.

Чемпионом Европы (в 9-й раз в своей истории и 3-й раз подряд) стала сборная Нидерландов, победив в финале сборную Италии. Третье место заняла сборная Чехии.

Формат соревнований 
Команды, разбитые на 4 группы (A, B, C, D) по 5 команд (в группе B — 4 команды), на групповом этапе играют по круговой системе в один круг; восемь лучших команд (две из каждой группы) выходят в классификацию за 1—8 места, из которой четыре лучшие команды проходят в плей-офф, разыгрывающийся по системе Пейджа. Остальные 11 команд выходят в классификацию за итоговые 9—19 места.

Групповой этап 

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

 Проходят (с 1-х и 2-х мест) в классификацию за общие 1—8 места
 Проходят (с 3-х и 4-х мест) в классификацию за общие 9—16 места
 Проходят (с 5-х мест) в классификацию за общие 17—19 места

Классификация за 17—19 места

Классификация за 9—16 места 
Группа G

Группа H

 Проходят в классификацию за 9—12 места
 Проходят в матч за 13-е место
 Проходят в матч за 15-е место

Классификация за 9—12 места

Классификация за 13—16 места

Классификация за 1—8 места 

Группа E

Группа F

 Проходят в плей-офф
 Проходят в матч за 5-е место
 Проходят в матч за 7-е место

Классификация за 5—8 места

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания 

2013 год в софтболе
2013
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Чехии
Международные спортивные соревнования в Праге
Чемпионаты Европы в Чехии
Софтбол
Июль 2013 года